Esistono più comuni francesi con questo nome

Achères – Cher
Achères – Yvelines